Dave – ipocoristico inglese del nome proprio di persona Davide
Dave – rapper britannico
Dave – cantante olandese
Dave - Presidente per un giorno (Dave) – film del 1993 diretto da Ivan Reitman